Krzysztof Zalewski (ur. 1956) – koszykarz
 Krzysztof Zalewski (1966–2012) – historyk i dziennikarz
 Krzysztof Zalewski (ur. 1984) – piosenkarz, muzyk i autor tekstów

Zobacz też 
 Krzysztof Zaleski (1948–2008) – reżyser teatralny, aktor filmowy i scenarzysta